Zestawienie to zawiera gwiazdy w gwiazdozbiorze Trójkąta do jasności 6,5 (gwiazdy widoczne gołym okiem). Dodatkowo uwzględniono w nim także inne ciekawe obiekty gwiazdowe.

Zobacz też 
 gwiazdy położone najbliżej Ziemi
 najjaśniejsze gwiazdy
 lista gwiazd posiadających zidentyfikowane planety
 lista gwiazd w poszczególnych gwiazdozbiorach
 lista najjaśniejszych gwiazd w poszczególnych gwiazdozbiorach

Przypisy

Bibliografia 
 ESA (1997), The Hipparcos and Tycho Catalogues, 26-12-2006
 N.D. Kostjuk (2002), HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index, 26-12-2006
 N.G. Roman (1987), Identification of a Constellation from Position, 26-12-2006
 SIMBAD Astronomical Database, 2-01-2007

Trójkąt